Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2009 v tenisu za moške posamično. Naslov prvaka iz prejšnjega leta je branil Rafael Nadal, a izpadel v četrtem krogu proti Robinu Söderlingu. Slednji je izgubil proti Rogerju Federerju v finalu 7. junija 2009.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Rafael Nadal (četrti krog)
  Roger Federer (prvak)
  Andy Murray (četrtfinale)
  Novak Đoković (tretji krog)
  Juan Martín del Potro (polfinale)
  Andy Roddick (četrti krog)
  Gilles Simon (tretji krog)
  Fernando Verdasco (četrti krog)
  Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
  Nikolaj Davidenko (četrtfinale)
  Gaël Monfils (četrtfinale)
  Fernando González (polfinale)
  Marin Čilić (četrti krog)
  David Ferrer (tretji krog)
  James Blake (prvi krog)
  Tommy Robredo ''(četrtfinale)

<ol start="17">
 Stanislas Wawrinka ''(tretji krog)
 Radek Štěpánek ''(tretji krog)
 Tomáš Berdych ''(prvi krog)
 Marat Safin ''(drugi krog)
 Dmitrij Tursunov ''(prvi krog)
 Mardy Fish ''(prvi krog)
 Robin Söderling'' (finale)
 Jürgen Melzer ''(tretji krog)
 Igor Andrejev ''(tretji krog)
 Ivo Karlović (prvi krog)
 Rainer Schüttler ''(prvi krog)
 Feliciano López ''(drugi krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(četrti krog)
 Victor Hănescu ''(četrti krog)
 Nicolás Almagro ''(tretji krog)
 Paul-Henri Mathieu ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2009